Jan Motyka (1910–2006) – polski duchowny luterański
 Jan Motyka (ur. 1923) – polski polityk, poseł na Sejm PRL
 Jan Motyka (1924–2005) – polski artysta fotograf